Ramsey Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ramsey Township (Illinois)
 Ramsey Township (Iowa)
 Ramsey Township (South Dakota)